Valantine ist der Familienname folgender Personen:

 Hannah Valantine (* um 1951), gambisch-amerikanische Kardiologin
 Louis Francis Valantine (* um 1908), gambischer Diplomat